Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Ilie Năstase 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Dick Stockton (campione)

  Ilie Năstase (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1977